Bredel ist der Familienname folgender Personen:

 Gertrud Bredel (1920–1999), deutsche Laienschauspielerin
 Ursula Bredel (* 1965), deutsche Sprachwissenschaftlerin 
 Willi Bredel (1901–1964), deutscher Schriftsteller

Siehe auch:
 Bredl
 Predel